Tramp, Tramp, Tramp – film del 1916 diretto da Al Christie
 Di corsa dietro un cuore (Tramp, Tramp, Tramp) – film del 1926 diretto da Harry Edwards
 Di corsa dietro un cuore (Tramp, Tramp, Tramp) – film del 1942 diretto da Charles Barton